Clione är ett släkte av snäckor som beskrevs av Peter Simon Pallas 1774. Clione ingår i familjen Clionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Clione

ja:クリオネ